Řečice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Řečice (okres Pelhřimov)
 Řečice (okres Žďár nad Sázavou)
 Červená Řečice (okres Pelhřimov)
 Kardašova Řečice (okres Jindřichův Hradec)
 Zábřezí-Řečice (okres Trutnov)